Boppo ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Boppo (1840–1928), deutscher Genre- und Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Louis George Boppo (1809–1868), Porträt- und Historienmaler in Hamburg

Boppo ist außerdem der Leitname der Grafen von Lauffen.

Siehe auch:
 Poppo